Bayer Leverkusen steht für
 das Chemie-Unternehmen Bayer AG mit Sitz in Leverkusen, Mutterkonzern des Fußballunternehmens
 den Sportverein TSV Bayer 04 Leverkusen
 dessen Handball-Abteilung TSV Bayer 04 Leverkusen (Handball)
 dessen Volleyball-Abteilung TSV Bayer 04 Leverkusen (Volleyball)
 dessen Basketball-Abteilung Bayer Giants Leverkusen
 die Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH, siehe Bayer 04 Leverkusen
 deren Frauenfußballteam, siehe Bayer 04 Leverkusen (Frauenfußball)
 den Sportverein RTHC Bayer Leverkusen